Grand Prix Turcji 2007 – dwunasta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2007.

Lista startowa

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|5
| Felipe Massa
|1-19, 22-42, 44-58
|align="center"|55
|-
|align="center"|2
| Lewis Hamilton
|20
|align="center"|1
|-
|align="center"|4
| Heikki Kovalainen
|21
|align="center"|1
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|43
|align="center"|1
|-
| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

2007
2007 w Formule 1
2007 w Turcji